Флажолет:

 Флажолет (музыкальный инструмент)
 Флажолет (приём игры в музыке)
 Искусственный флажолет
 Флажолет — небольшой органный голос в 2 и 1 фут — флейтовый регистр с довольно узкой мензурой.